

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Dexter – città della Contea di Laurens, Georgia
 Dexter – città della Contea di Cowley, Kansas
 Dexter – città della Contea di Dallas, Iowa
 Dexter – città della Contea di Penobscot, Maine
 Dexter – villaggio della Contea di Washtenaw, Michigan
 Dexter – città della Contea di Mower, Minnesota
 Dexter – città della Contea di Stoddard, Missouri
 Dexter – villaggio della Contea di Jefferson, New York
 Dexter – città della Contea di Chaves, Nuovo Messico
 Dexter – località della Contea di Cooke, Texas
 Dexter – città della Contea di Wood, Wisconsin

Onomastica
 Dexter – nome proprio di persona inglese maschile

Musica 
 Dexter – singolo di Sfera Ebbasta

Persone
 Al Dexter – cantante statunitense
 Anthony Dexter – attore statunitense
 Brad Dexter – attore statunitense
 Colin Dexter – scrittore britannico
 Elliott Dexter – attore statunitense
 Pete Dexter – scrittore, giornalista e sceneggiatore statunitense
 Rosemarie Dexter – attrice italiana
 Samuel Dexter – politico statunitense

Televisione
 Dexter – serie televisiva statunitense prodotta dal 2006 al 2013
 Dexter Morgan – protagonista della serie televisiva Dexter e dei romanzi dello scrittore Jeff Lindsay
 Il laboratorio di Dexter – serie televisiva a cartoni animati
 Dexter – protagonista del cartone animato Il laboratorio di Dexter

Altro
 Premio Dexter – premio assegnato dalla American Chemical Society